Цгуну (, чит. , распространено ошибочное «Куну») — небольшая деревня в Восточно-Капской провинции в Южно-Африканской Республике, в 32 км к юго-западу от Умтаты на дороге между Баттервортом и Умтатой.

История 
Южнее, на реке Мбаше, находится небольшая деревня Мфезо, где родился Нельсон Мандела, будущий президент ЮАР, а вырос он в Цгуну. В Цгуну отец Нельсона переехал после того, как был смещён колониальными властями с должности главы деревни Мфезо. В автобиографии Мандела указывает Цгуну как место, в котором он прожил самые счастливые моменты своего детства.

После отставки с поста президента ЮАР Нельсон Мандела жил здесь до 2012 года.

Цгуну стала местом последнего упокоения Манделы. Он был похоронен здесь 15 декабря 2013 года.

В Цгуну есть дом-музей Нельсона Манделы, филиалы которого находятся в Мфезо и Умтате.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея Нельсона Манделы

Населённые пункты ЮАР
Нельсон Мандела
Восточно-Капская провинция